Сэр Джон Де́смонд Па́трик Ки́ган OBE FRSL (; ) — британский военный историк, преподаватель, писатель и журналист. Автор множества трудов по военной истории с доисторических времен до XXI века. Область научных интересов — история разведки, информационная война и военная психология. Книги Кигана по истории Второй мировой войны и его исследования Вооружённых сил СССР на русский не переводились.

Биография 

Учился в  и два года в . В 1953 году поступил в Баллиол-колледж в Оксфордского университета, где изучал историю с упором на историю войн. По завершении обучения работал в американском посольстве в Лондоне.

В 1960 году поступил на работу в Королевскую военную академию Сандхерст, где на протяжении 25 лет преподавал военную историю, заняв со временем пост старшего лектора по этой дисциплине. В течение этого периода работал приглашённым профессором в Принстонском университете и был избран почётным дельмасовским профессором (Delmas Distinguished Professor) в Вассарском колледже.

В 1986 году оставил преподавание  и поступил на работу в The Daily Telegraph в качестве военного корреспондента, где работал в качестве военного редактора вплоть до смерти. Сотрудничал с американским журналом консервативного направления National Review. В 1998 году прочел  (BBC) на тему «Война в нашем мире».

Умер 2 августа 2012 года от естественных причин в своем доме в Килмингтоне, графство Уилтшир. Его пережили его жена, их две дочери и два сына.

Награды

Научные труды 

 Waffen SS: the asphalt soldiers (New York: , 1970) 
 Barbarossa: Invasion of Russia, 1941 (New York, 1971) 
 Opening Moves – August 1914 (New York: , 1971) 
 Guderian (New York: , 1973) 
 Rundstedt (New York: , 1974) 
 Dien Bien Phu (New York: , 1974) 
  (London, 1976) 
 Who Was Who in World War II (1978) 
 The Nature of War with  (New York: , 1981) 
 Six Armies in Normandy (1982) 
 Zones of Conflict: An Atlas Of Future Wars with Andrew Wheatcroft (New York, 1986) 
  with  (New York: Viking Press, 1986) 
 The Mask of Command (London, 1987) 
 The Price of Admiralty (1988) 
 The Illustrated Face of Battle (New York and London: Viking Press, 1988) 
 The Second World War (Viking Press, 1989) 
  (London, 1993) 
 The Battle for History: Refighting World War Two (, 1995) 
 Warpaths (Pimlico, 1996) 
 Fields of Battle: The Wars for North America (1997) 
 War and Our World: The Reith Lectures 1998 (London: Pimlico, 1999) 
 The Book of War (ed.) (Viking Press, 1999) 
 The First World War (London: Hutchinson, 1998) ; (New York: , 1999) 
 An Illustrated History of the First World War (, 2001) 
 Winston Churchill (2002) 
 Intelligence in War: Knowledge of the Enemy from Napoleon to Al-Qaeda (2003)  (also published with alternative subtitle as Intelligence in War: The value - and limitations - of what the military can learn about the enemy )
 The Iraq War (2004) 
 Atlas of World War II (ed.) (London: Collins, 2006)  (an update of the 1989 Times Atlas)
 The American Civil War (London, Hutchinson, 2009)

Примечания

Литература 
  "John Keegan and the Grand Tradition of Trashing Clausewitz ." // , November 1994, pp. 319–36
 
 Skinner J. John Keegan: Historian hailed as the foremost authority of his generation on warfare  // Independent, 07.08.2012
 . "John Keegan" // , Volume 50, Issue # 5, May 2000. pp. 28–30

Ссылки 

  Sir John Desmond Patricklocked Keegan (1934–2012)  // Oxford Dictionary of National Biography 
 John Desmond Patrick Keegan  // Britannica
 

Писатели Великобритании XXI века
Писатели Великобритании XX века
Члены Королевского литературного общества
Воспитанники Баллиол-колледжа
Почётные доктора Университета Нью-Брансуика
Почётные доктора Университета Бата